Євдокимова — жіноча форма прізвища Євдокимов.

 Євдокимова Алла (Алефтина) Миколаївна (* 1939) — радянська та російська актриса театру і кіно,
 Євдокімова Ангеліна Володимирівна (? — 2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Євдокимова Антоніна Іванівна (1907—1998) — працівниця сільського господарства, ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Євдокимова Анна Валеріївна (* 1978) — російська піаністка, лауреат російських та міжнародних конкурсів камерних ансамблів та фортепіанних дуетів. Художник-графік.
 Євдокимова Ванда Іванівна (* 1951) — в'язальниця рукавично-трикотажного об'єднання. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Єва Євдокимова (1948—2009) — прима-балерина Данського королівського балету та Берлінського оперного балету.
 Євдокимова Катерина Павлівна (* 1994) — російська волейболістка, центральна блокуюча.
 Євдокимова Леся Анатоліївна (* 1981) — російська волейболістка, догравач, гравець збірної Росії. Чемпіонка світу-2010.
 Євдокимова Наталія Віталіївна (* 1978) — українська й російська бігунка на середні дистанції.
 Євдокимова Олександра Іванівна (1910—1973) — організатор колгоспної праці. Герой Соціалістичної Праці.
 Євдокимова Софія Геннадіївна (* 1996) — російська фігуристка.
 Євдокимова Тетяна Іванівна (* 1942) — російська актриса. Заслужена артистка РСФСР.

жіночі форми прізвищ